Café Quijano (Кафе́ Киха́но) — испанская альтернативная рок-группа. В составе три брата по фамилии Кихано.

Отец братьев Мануэля, Оскара и Рауля Кихано — профессиональный певец. В 1997 году братья решили последовать его примеру и записали демонстрационную запись, а также организовали своё выступление в леонском Teatro Emperador. Вскоре группа подписала контракт с лейблом Warner. Первый альбом, который назывался тоже Café Quijano, у них вышел в 1998 году. Потом группа отправилась в концертное турне по Испании.

По-настоящему группа окрепла и заявила о себе со вторым альбомом La Extraordinaria Paradoja del Sonido Quijano (1999). В этой экспериментальной работе братья смешали рок с латинскими ритмами (такими как румба, гуарача, сон, мамбо). Альбом впервые в истории группы стал платиновым по продажам.

Примечания

Ссылки 
 
 Café Quijano на сайте AllMusic

Рок-группы Испании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1997 году
Группы альтернативного рока
Группы поп-рока
Поп-группы Испании
Power trio